Vojtěch Šimek může být:
Vojtěch Šimek, československý hokejista
Vojtěch Šimek (*1976), český filozof